Канкун има више значења:

 Канкун, насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Канкун, Тритурадора (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Канкун (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Канкун (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Канкун (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Канкун (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Канкун (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику